Скирснемуне или Скирснямуне () — деревня на западе Литвы, в Юрбаркском районе Таурагского уезда. Административный центр Скирснемунского староства.

Положение и общая характеристика 
Расположена на берегу реки Неман (), в 9 км Юрбаркас.

История 
В 1313 году рыцари Тевтонского ордена построили новую крепость Христмемель (, ) в шести милях от их замка  (Неман (город)). Новый замок был окружен болотами и снабжался по воде. По проекту великого магистра тевтонского ордена Карла фон Трира новый деревянный замок служил для борьбы с Жемайтией.

Литовский князь Витень пытался атаковать замок осенью 1315 года, но неудачно.

Позже замок утратил своё значение для ордена и был покинут. Вместо него на другом берегу Немана в 1337 году была построена крепость :en:Bayerburg (), при котором образовалось местечко Раудоне.

Герб 
Герб вместе с магдебургскими правами предоставлен в 1792 году.

Ссылки 

 Borchert, Friedrich. Landsmannschaft Ostpreußen e.V. (26 May 2001). «Kampf im Osten — Diplomatie im Westen». Retrieved 11 April 2006.
 Urban, William. The Teutonic Knights: A Military History. Greenhill Books. London, 2003, pp. 133, 162, 167, 168. ISBN 1-85367-535-0

Юрбаркский район
Населённые пункты Литвы